Мери Стийнбъргън () е американска актриса.

Биография

Избрана филмография

Филми

Телевизионни сериали

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда „Сатурн“
Арканзасци